Heja kan avse:

 Heja – att låta en vikt, som upplyfts till en viss höjd och åter får falla ned, för att utöva verkan genom den vid fallet förvärvade kraften, se hejare
 Hejaramsa – en rytmisk och talande text som används när man hejar på ett lag